W Polsce
 Miechów-Charsznica – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica
 Miechów-Charsznica – część wsi Charsznica w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica
 Miechów-Charsznica – dawna gromada